Кассада Джош Аарон  (; род. 18 июля 1973 года, Сан-Диего, штат Калифорния, США) — американский астронавт, лётчик-испытатель, коммандер ВМС, учёный в области физики.

5 октября 2022 года в 19:00:57 мск стартовал в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 на американском частном многоразовом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 к Международной космической станции. Участник космических экспедиций МКС-68/МКС-69. В настоящее время находится в космическом полёте.

Ранние годы 
Джош Аарон Кассада родился 18 июля 1973 года в семье Джека и Дарлин Кассада в городе Сан-Диего, штат Калифорния, но родным считает город Уайт-Бэр-Лейк (штат Миннесота).
В 1991 году, после окончания средней школы высшей ступени в городе Уайт-Бэр-Лейк, поступил в частный гуманитарный колледж города Албион (штат Мичиган), который окончил в 1995 году с отличием и получил степень бакалавра наук по физике. В 1997 году окончил Рочестерский университет и получил степень магистра по физике. В 2000 году в том же университете получил степень доктора по физике со специализацией в области физики высокоэнергетичных частиц.

Военная служба 
С июня 2000 года служил в ВМС США. В 2001 году получил квалификацию пилота ВМС. С 2002 года служил в 8-й патрульной эскадрильи «Летающих тигров», дислоцированной на авиастанции ВМС США Брансуик (штат Мэн). В качестве командира лётного экипажа, командира подразделения и пилота-инструктора противолодочного самолёта P-3C участвовал в оперативном развёртывании в Западной части Тихого Океана, Средиземном море и Центральной Америке. Принимал участив в операциях «Иракская свобода», «Несокрушимая свобода» в Афганистане и войсковой операции помощи жертвам цунами «Operation Unified Assistance».

В 2006 году окончил Школу лётчиков-испытателей ВМС США. Принимал участие в доводочных испытаниях самолётов P-8A и P-3C на авиастанции ВМС Патаксент (штат Мэриленд), был ведущим лётчиком-испытателем патрульных самолётов базовой авиации и разведывательных самолётов. Служил пилотом-инструктор самолётов T-38C и T-6A в Школе лётчиков-испытателей ВМС США.

C 2011 года служил в Управлении размещения заказов по контракту министерства обороны. Был начальником лётных испытаний в корпорации Боинг в Сиэтле, руководил всеми испытаниями и контролем исполнения контрактов по самолётам P-8A, KC-46, авиационному комплексу радиообнаружения и наведения AWACS и беспилотных летательных аппаратов для Корпуса морской пехоты США, а также лётными испытаниями передаваемых ВМС самолётов P-8A. Имеет более 3500 часов налёта на 40 различных типах самолётов, принимал участие в 23 боевых вылетах. В 2008 году присвоено звание лейтенант, в 2012 году — лейтенант-коммандер ВМС.

Является соучредителем компании Quantum Opus, LLC, которая предоставляет высокоскоростные фотонные детекторы для выполнения экспериментов в квантовой оптике, однофотонных системах связи, биофотонике и дистанционном зондировании.

Космическая подготовка 
В мае 2008 года был включён в список 50 полуфиналистов для включения в число кандидатов 20 набора астронавтов НАСА.

17 июня 2013 года был зачислен в отряд астронавтов НАСА в составе 21-го набора НАСА в качестве кандидата в астронавты. В августе того же года приступил к прохождению курса базовой общекосмической подготовки. 9 июля 2015 года получил статус активного астронавта.
 
3 августа 2018 года на пресс-конференции в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне было объявлено о включении Джоша Кассада вместе с Сунитой Уильямс в экипаж первого эксплуатационного полёта корабля «Starliner» по программе CTS-1, который должен состояться в 2019 году.

В 2019 году вместе с Сунитой Уильямс провёл пятинедельную подготовку в ЦПК им. Ю.А.Гагарина по изучению системы Российского сегмента МКС и действиям экипажа в аварийных ситуациях.
С 2019 года проходил подготовку в составе экипажа американского частного корабля Starliner CTS-1, однако, из-за задержек в разработке Starliner, был переведён пилотом в состав экипажа SpaceX Crew-5.

Полёт 
5 октября 2022 года в 19:00:57 мск стартовал в качестве пилота экипажа миссии SpaceX Crew-5 и космических экспедиций МКС-68/МКС-69 на американском частном многоразовом космическом корабле Crew Dragon «Endurance») компании SpaceX c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде к Международной космической станции.

Стыковка корабля произошла 6 октября в 21:01 UTC в автоматическом режиме к модулю «Гармония» американского сегмента МКС, люки между «Endurance» и МКС открылись около 22:45 UTC и экипаж корабля перешёл на борт станции. 

16 ноября 2022 года Джош Кассада и Фрэнк Рубио совершили выход в открытый космос для работ по модернизации системы энергоснабжения. Они установили кронштейн на опорном сегменте Международной космической станции для новой пары раздвижных солнечных антенн iRosa. Продолжительность выхода составила более 7 часов. 3 декабря Джош Кассада и Фрэнк Рубио провели второй семичасовой выход в открытый космос модуля Quest для проведения работ по установке панелей солнечных батарей iROSA. 22 декабря астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада вновь вышли в открытый космос для проведения на поверхности Международной космической станции монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения. В течение семи часов астронавты смонтировали дополнительные пары новых более мощных солнечных панелей IROSA.   

Полёт запланирован на 145 суток.
Статистика

Семья 
Джош Кассада женат на Меган Фрейдли. В семье двое детей.

Награды 
 Медаль «За похвальную службу» (Министерство обороны США)
 три Navy Commendation Medal
 три Marine Corps Commendation Medal
 Navy Achievement Medal
 Marine Corps Achievement Medal.

Примечания 
Комментарии

Источники

Астронавты США
Выпускники Альбионского колледжа